karencja (bibliologia) – odłożenie na późniejszy termin, wstrzymanie; także: okres wyczekiwania.
 karencja (prawo):
 a) w ubezpieczeniach: okres płacenia składek, który musi upłynąć, zanim powstanie prawo do świadczeń;
 b) w stosunkach kredytowych: okres, w którym nie spłacany jest kapitał kredytu, a jedynie raty odsetkowe
 karencja (rolnictwo)
 karencja (sport) – okres, w którym zawodnik po wystąpieniu z jednej organizacji sportowej nie może wystąpić w barwach innej.

Bibliografia 
 Nowy słownik języka polskiego pwn, PWN 2002